Alejandro Amenábar (né en 1972), réalisateur espagnol ;
 Cecilia Amenábar (née en 1973), actrice et mannequin chilienne.

Patronyme basque